ITGA11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 188 амінокислот, а молекулярна маса — 133 470.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, інтегринів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, іоном магнію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Інтегрини